

Ім'я 

Хуліо () — чоловіче ім'я, іспанська форма імені Юлій.

 Хуліо Ернесто Гранда Суньїга — перуанський шаххіст, міжнародний гросмейстер
 Хуліо Іглесіас — іспанський співак
 Хуліо Кортасар — аргентинський прозаїк і поет
 Хуліо Рока — президент Аргентини (1880—1886)
 Хуліо Марія Сангінетті — президент Уругваю (1985—1990)
 Мігель Хуліо ( 1991) — колумбійський футболіст
 Хуліо Сесар Чавес — мексиканський боксер-професіонал
 Хуліо Пабло Чакон — аргентинський боксер, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 1996 року

Прізвище 

 Агустін Хуліо ( 1974) — колумбійський футболіст, учасник Кубка Америки 1999 року
 Дейвіс Хуліо ( 1980) — колумбійський боксер, учасник літніх Олімпійських ігор 2008 року
 Хорхе Ельєсер Хуліо ( 1969) — колумбійський боксер